Ла Луз, Гранха има више значења:

 Ла Луз, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луз, Гранха (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику